El término Austerlitz puede hacer referencia a:

 La localidad de la República Checa de Slavkov u Brna, cuyo nombre en alemán es el de Austerlitz.
 La batalla de Austerlitz, librada en la localidad anterior durante las Guerras Napoleónicas.
 Estación de París-Austerlitz, la estación ferroviaria de París.
 Estación de Gare d'Austerlitz, estación de metro de París.
 Fred Astaire, cuyo nombre de nacimiento era Frederick Austerlitz.
 Austerlitz, una novela de W. G. Sebald.
 Austerlitz, película dirigida por Abel Gance.
 La localidad neerlandesa de Austerlitz.
 La localidad neoyorquina de Austerlitz.
 Austerlitz, navío de línea francés.
 Robert Austerlitz, lingüista estadounidense.
 Puente de Austerlitz, un puente parisino sobre el río Sena.
 Viaducto de Austerlitz, un viaducto ferroviario parisino declarado monumento histórico.